Polska Partia Ludowa (Czechosłowacja)
 Polska Partia Ludowa (Litwa)

Zobacz też 
 Partia Ludowa